Il doppio del torneo di tennis Grenoble Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Adam Peterson e Chris Tontz che hanno battuto in finale Martín García e Cristiano Testa 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Massimo Ardinghi /  Vincenzo Santopadre (quarti di finale)
 Marco Osorio /  Maurice Ruah (semifinali)

 Edwin Kempes /  Rogier Wassen (primo turno)
 Martín García /  Cristiano Testa (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grenoble Challenger 1999